Alemanya:
 Marcgraviat de Baden, estat feudal del Sacre Imperi Romanogermànic (1112–1806)
 Electorat de Baden, estat del Sacre Imperi Romanogermànic (1803–1806)
 Gran Ducat de Baden, estat de l'Imperi Alemany (1806–1918)
 República de Baden, estat de la República de Weimar i de l'Alemanya nazi (1918–1945)
 Gau de Baden, divisió de l'Alemanya nazi (1926–1945)
 Estat de Baden o Baden del Sud, estat de la República Federal d'Alemanya (1945-1952)
 Baden-Württemberg, estat actual alemany
 Baden-Baden, ciutat d'Alemanya de Baden-Württemberg, oficialment anomenada simplement Baden fins al 1931
 Àustria: Baden bei Wien, ciutat de la Baixa Àustria
 França: Baden (Bretanya), municipi de la Bretanya
 Suïssa:
 Baden (Argòvia), municipi del cantó d'Argòvia
 Districte de Baden (Argòvia), districte del cantó d'Argòvia
 Comtat de Baden, condomini de l'Antiga Confederació Suïssa (1415–1798)
 Cantó de Baden, cantó de la República Helvètica (1798–1803)
 Estats Units d'Amèrica: Baden (Pennsilvània) població de Pennsilvània
 Altres:
 Cultura de Baden cultura arqueològica de l'edat del bronze